Tinkisso peut faire référence à :
 Tinkisso, une rivière et un affluent du Niger ;
 Tinkisso Antenna, une organisation non gouvernementale guinéenne.